Седлец може бити:

 Седлец (Брецлав), насељено мјесто у округу Брецлав, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Седлец (Литомјержице), насељено мјесто у округу Литомјержице, Устечки крај, Чешка Република
 Седлец (Млада Болеслав), насељено мјесто у округу Млада Болеслав, Средњочешки крај, Чешка Република
 Седлец (Плзењ-север), насељено мјесто у округу Плзењ-север, Плзењски крај, Чешка Република
 Седлец (Праг-исток), насељено мјесто у округу Праг-исток, Средњочешки крај, Чешка Република
 Седлец (Требич), насељено мјесто у округу Требич, крај Височина, Чешка Република
 Седлец (Чешке Будјејовице), насељено мјесто у округу Чешке Будјејовице, Јужночешки крај, Чешка Република
 Седлец (Праг), градска четврт Прага, Чешка Република